Главный свидетель — название ряда фильмов.

 «Главный свидетель» — советский художественный фильм 1969 года.
 «Главный свидетель» — американский художественный фильм 1995 года.
 «Главный свидетель» — польский художественный фильм 2007 года.